

AAF se poate referi la:

Abrevieri 

 Albanian Armed Forces
 Auxiliary Air Force, numele originar al Royal Auxiliary Air Force
 Army Air Field, orice bază operațională a U.S Army Aviation; vedeți Listă de aeroporturi militare ale Statelor Unite

Armate 

 AAF — Army Air Field, bazele de operare pentru U.S. Army Aviation; vedeți lista aeroporturilor armatei Statelor Unite
 AAF sau USAAF — United States Army Air Forces, entitate a forțelor militare ale Statelor Unite ale Americii, precursor direct al U.S. Air Force
 AAF sau RAAF— desemnare uzuală în Regatul Unit a Forțelor aeriene regale auxiliare (în limba engleză: Royal Auxiliary Air Force)

Aviație 

 AAF — codul IATA pentru aeroportul Apalachicola Municipal din orașul Apalachicola, Florida, Statele Unite ale Americii
 AAF — desemnare codificată ICAO pentru Aigle Azur din Franța

Medicină 

 2-Acetylaminofluorene, a biochemical tool commonly abbreviated AAF

Muzică 

 Alien Ant Farm, formație de rock alternativă

Organizații 

 AAF — Asociația Administratorilor de Fonduri (fostă UNOPC până în mai 2008), o organizația profesională independentă neguvernamentală din România
 AAF — siglă pentru Federația americană de publicitate (în original: American Advertising Federation)
 AAF — Asociația Artiștilor Fotografi din România, fondată în 1956